Илинци су насеље у општини Шид, у Сремском округу, у Србији. Према попису из 2011. било је 804 становника.

Овде се налазе гробница бораца НОВЈ и црква Светог пророка Илије у Илинцима.

Демографија 
У насељу Илинци живи 689 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 43,3 година (41,6 код мушкараца и 44,9 код жена). У насељу има 319 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,59.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Фото галерија

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Шиду
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији